«Следы оборотня» — совместный советско-аргентинский фильм 1986 года режиссёра Альмантаса Грикявичюса.

Сюжет 
Аккредитованный в Аргентине советский журналист Алёшин становится свидетелем похищения местного фотокорреспондента Карденаса, который в последний момент тайно передаёт Алёшину фотоплёнку с запиской передать её миллионеру Уго Винчеро — герою улиц, выходцу из низов общества, горячо отстаивающему идею независимости своей страны от влияния зарубежного капитала.

Но после встречи с Алёшиным миллионер странно погибает. Алёшин и его друг, фотокорреспондент Вергар, проявляют плёнку: на ней оказывается запечатлена встреча очень важных в этой латиноамериканской стране людей, которые, однако, никак не должны быть вместе…

Нити расследования приводят Алёшина и Вергара к нацистским преступникам, скрывающимся в стране под разными личинами, ныне солидным бизнесменам и чиновникам, которые оказывают влияние на политику и экономику страны в интересах западных концернов. С большим трудом Алёшину и Вергару удаётся собрать доказательства и подготовить публикацию для прессы, но Вергара убивают, а Алёшина под надуманным предлогом высылают из страны, изъяв все собранные материалы.

В ролях 
В главных ролях:
 Сергей Шакуров — Алёшин, советский журналист
 Михаил Волонтир — Уго Винчеро, миллионер
 Регимантас Адомайтис — Эдуард Вергар, фотокорреспондент
 Юрате Онайтите — Лиза
 Лилиана Лавалле — Люсия
В остальных ролях:

 Мануэль Каллау — мошенник
 Олегас Дитковскис — парень со шрамом
 Роберто Фиоре — президент
 Оскар Кандия — Мартинас
 Альмантас Грикявичюс — Симон
 Арнис Лицитис — Карденас, фотокорреспондент
 Оскар Ортис — Хорхе
 Хорхе Петралья — Сайферта
 Освальдо Санторо — Шарк
 Елена Седова — Амалия, секретарь Винчеро
 Вальтер Соубрие — Швандобер
 Альгирдас Шемешкявичюс — следователь
 Янина Матеконите — журналистка
 Саулюс Сипарис — молодой неофашист
 Альгимантас Жижюнас — фотокорреспондент на пресс-конференции

О фильме 
Совместный советско-аргентинский фильм. 

Снят объединением «Совинфильм» на базе Литовской киностудии при участии аргентинской киностудии «Aries Cinematografica» при поддержке Национального института кино (INCAA).

Съёмки велись в Аргентине. В фильме задействованы популярные латиноамериканские актёры.

Соавтором сценария выступил журналист-международник, собокор «Литературной газеты» в Латинской Америке Владимир Весенский.

Фильм участвовал в VIII международном Гаванском кинофестивале латино-американских фильмов (1986, Гавана).

Литература 
 Мухина И. — Бой продолжается: О премьере худож. фильма «Следы оборотня» в Горьком // Горьковская правда, 14 июня 1987

Источники 
 Следы оборотня // Советские художественные фильмы: 1986—1987. — М.: Нива России, 1995. — стр. 173
  Vilkolakio pėdsakai // Lietuvių filmų centras

Фильмы СССР 1986 года
Фильмы Аргентины 1986 года
Фильмы Литовской киностудии
Фильмы-драмы СССР
Детективные фильмы СССР
Детективные фильмы Аргентины
Фильмы о нацистах